A Copa da Palestina de 1972, disputada em Bagdá, no Iraque, foi a primeira edição da Copa da Palestina de Seleções. Esta competição aparentemente substituiu a Copa das Nações Árabes entre os anos de 1966 e 1985. A seleção do Egito sagrou-se campeã.

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligação externa
Detalhes no site da RSSSF

1972
1972 no futebol